Fredrika kan avse:

 Fredrika (namn) – ett kvinnonamn
 Fredrika av Baden – en svensk drottning
 Fredrika socken – socken ligger i Lappland i Åsele kommun
 Fredrika landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1874–1973
 Fredrika församling – en församling i Luleå stift i Åsele kommun
 Fredrika kyrka – en kyrkobyggnad i Fredrika
 Fredrika, Åsele kommun – en tätort i Åsele kommun
 Fredrika distrikt – ett distrikt i Åsele kommun 2016–